Concreto - material de construção.
Concreto armado - uma variante do concreto
Concreto (Dark Horse Comics) - personagem de banda desenhada

Desambiguação